Prins Bernhardweg (Houten)
Prins Bernhardweg (Lochem)
Prins Bernhardweg (Oranjewoud)
Prins Bernhardweg (Schalkhaar)